
En turc, le mot karasu signifie « eau noire » (de kara noir et su eau). Il entre dans de multiples toponymes en Turquie et dans d'autre pays peuplé par des Turcs. Dans le cas des rivières de Turquie, elles sont appelées tantôt Karasu Nehri, Karasu Çayı ou Karasu Deresi  semble-t-il sans grande règle apparente : les mots nehir (rivière/fleuve), çay (ruisseau/rivière) et plus rarement dere (ruisseau) sont alternativement employés. Il a d'autres noms très utilisés :  (« eau blanche ») et  (« eau bleue »).

En japonais, le mot transcrit par karasu ou karasou signifie « corbeau ».

Patronymes 
 Emmanuel Karasu dont le neveu est connu sous le nom d'Isaac Carasso fondateur de Danone

Toponymes

Cours d'eau

Hors de Turquie 
 Kara-Suu une rivière et une vallée dans le sud-ouest du Kirghizistan, dans la vallée de Ferghana.
 Karasi nom turc de la rivière Strymon, appelée Strouma en Bulgarie et Strimonas en Grèce

Karasu une des deux branches de l'Euphrate dans son cours supérieur
 Karasu affluent au nord de l'Oronte
 Karasu rivière de la province de Van qui se jette dans le lac de Van
 Karasu une branche du cours supérieur de la rivière Delice Irmağı affluent du fleuve Kızılırmak dans la province de Yozgat

Agglomérations

Hors de Turquie

Karasu un chef-lieu de district de la province de Sakarya proche de l'embouchure du fleuve Sakarya 

 village du district et de la province de Bartın 
 village du district de Karacabey dans la province de Bursa
 village du district de Yenice dans la province de Çanakkale

 village du district de Aşkale dans la province d'Erzurum 
 village du district de Karayazı dans la province d'Erzurum
 village du district et de la province de Rize
 village du district de Karasu dans  la province de Sakarya
Karasu village du district et de la province de Sakarya
 village du district de Tonya dans la province de Trabzon

Divers 
 Les karasu tengu sont des dieux mineurs du folklore japonais à tête et bec de corbeau
 Karasu est le nom de l'un des personnages principaux du manga Noein - mô hitori no kimi he
 Karasu désigne le nom de l'un des personnages du manga One Piece
 Karasu est un titre du groupe japonais One Ok Rock

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme